Kilia hat diverse Bedeutungen:

 Die weibliche Symbolfigur der Stadt Kiel
 FC Kilia Kiel
 Kilija (ukrainisch , russisch , rumänisch Chilia), ein ukrainischer Ort am nördlichen Ufer des Kilijaarmes